Pontealtensi – abitanti di Ponte Alta do Bom Jesus
Pontealtensi – abitanti di Ponte Alta